De Graanhalm (Burgh-Haamstede), een molen in het Zeeuwse Burgh-Haamstede
De Graanhalm (Gapinge), een molen in het Zeeuwse Gapinge
De Graanhalm (Poortvliet), een molenrestant in het Zeeuwse Poortvliet